Großer Graben ist der Name geographischer Objekte:

Gewässer:
 Großer Graben (Alte Ilse), rechter Zufluss der Alten Ilse bei Kissenbrück, Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen
 Großer Graben (Lehnertsgraben), rechter Oberlauf des Lehnertsgrabens (zur Bode beim Ortsteil Stadt Hadmersleben) bis Oschersleben (Bode), Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Großer Graben (Rodauer Bach), linker Zufluss des auch Johannisbach genannten Rodauer Bachs in Rodau, Stadt Groß-Bieberau, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Großer Graben (Sieckgraben) oder Kollake, linker Zufluss des Sieckgrabens (zum Bode-Zufluss Mühlgraben) bei Hadmersleben (Oschersleben), Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt

 Großer Graben und Schiffgraben, Wassergraben mit zwei Mündungen: in die Mühlenilse beim Vorwerk Tempelhof nahe Hornburg (Schladen-Werla), Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen und in die Bode nahe Andersleben, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt

Sonstiges:
 Großer Graben (Tagebau), Tagebau im Harz nahe Elbingerode (Oberharz am Brocken), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt

Der Große Graben steht für:
 Der große Graben, Asterix-Comic